panteon – ogół bóstw w religiach politeistycznych albo świątynia poświęcona wszystkim bogom, w czasach nowożytnych nazwę ze zmienionym znaczeniem używa się jako określenie miejsc pamięci, miejsc pochówku osób o wybitnych osiągnięciach, bohaterów wojskowych.

Budynki i miejsca pochówku w Polsce
 Panteon Narodowy w Krakowie
 Panteon Wielkich Polaków w Warszawie
 Panteon Zasłużonych – bardziej znany jako Krypta Zasłużonych na Skałce
 Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych – mauzoleum i pomnik poświęcony pamięci żołnierzom wyklętym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

Budynki i miejsca pochówku w innych krajach
 Panteon Mtacminda w Gruzji
 Panteón Nacional de los Héroes w Paragwaju
 Panteon Narodowy w Lizbonie
 Panteon Narodowy Wenezueli
 Panteon w Paryżu
 Panteon w Rzymie

Inne znaczenia
 Panteon Polski – dwutygodnik polski
 Panteón Rococó – zespół muzyczny z Meksyku
 Pantheon – środowisko graficzne dla systemu GNU/Linux
 Pantheon – kolejka górska w parku rozrywki Busch Gardens Williamsburg w Stanach Zjednoczonych

Zobacz też 
 galeria sławy